Mistresses (Britse televisieserie)
 Mistresses (Amerikaanse televisieserie) - remake van bovenstaande serie